Sarajevo (1940), magyar filmdráma Ráthonyi Ákos rendezésében
Sarajevo (1940), francia történelmi film Max Ophüls rendezésében

Lásd még
Szarajevó, Bosznia-Hercegovina fővárosának neve szerbül